Eaton puede referirse a:

Lugares 
 Eaton (Colorado)
 Eaton (Indiana)
 Eaton (Nuevo Hampshire)
 Eaton (Nueva York)
 Eaton (Ohio)

Otros usos 
 Amos Eaton, botánico.
 Eaton Corporation, empresa.